Terje Vigen kan syfta på:

Terje Vigen (dikt) – av Henrik Ibsen
Terje Vigen (film) – baserad på Ibsens dikt.